

Personnalités 

 James Glasspool (né en 1991), coureur cycliste australien ;
 Lloyd Glasspool (né en 1993), joueur de tennis britannique ;
 Mary Glasspool (née en 1954), évêque épiscopalienne américaine ;
  (né en 1992), acteur britannique.